Stefan Kowalski (1915–1979) – podporucznik Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Stefan Kowalski (1945–2022) – inżynier-chemik, profesor nauk technicznych, członek PAN